Das Herrendoppel im Badminton bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde vom 15. bis 20. August 2004 in der Goudi Olympic Hall ausgetragen.

Insgesamt nahmen 22 Doppelpaare aus 14 Ländern teil. Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die acht besten Doppelpaarungen stiegen erst im Achtelfinale in das Turnier ein und konnten aufgrund dessen erst im Viertelfinale aufeinander treffen.

Olympiasieger wurde das südkoreanische Doppel Kim Dong-moon / Ha Tae-kwon, das sich gegen ihre Landsmänner Lee Dong-soo und Yoo Yong-sung im Finale durchsetzen konnte. Das Spiel um Bronze gewann das Doppelpaar Eng Hian / Flandy Limpele aus Indonesien (15:13, 15:7) gegen die beiden Dänen Jens Eriksen und Martin Lundgaard Hansen.

Setzliste

Ergebnisse

Referenzen 
 tournamentsoftware.com
 Offizieller Report

Herrendoppel